Yume (jap. ; Traum, Wunschtraum, Vision) bezeichnet:
 einen Film von Akira Kurosawa, siehe Akira Kurosawas Träume
 einen argentinischen Kurzfilm von 2005, siehe Yume (Kurzfilm)

Siehe auch:
Hana to Yume (jap. 花とゆめ), ein japanisches Shōjo Manga-Magazin
Yume de Aetara (jap. 夢であえたら), ein Manga von Noriyuki Yamahana
Hatsu-Yume, der erste Traum des neuen Jahres
Yume Miru Topo Gigio, siehe Topo Gigio, eine japanische Animeserie